Opium kan verwijzen naar:
 opium, ingedroogd sap van papaverzaad, gebruikt als pijnstiller en verdovend middel
 Opium (band), Vlaamse popgroep
 Opium (televisieprogramma), Nederlands televisieprogramma; er is ook een gelijknamig radioprogramma